Виталий Филиппович Ларин (29 апреля 1895 года, сл. Тростянка, Область Войска Донского, Российская империя — 19 декабря 1937 года, Ростов-на-Дону) — советский партийный деятель, руководитель. В 1932—1934 годы председатель Северо-Кавказского крайисполкома, а после его реорганизации, в 1934—1937 годы председатель Азово-Черноморского исполкома. В РСДРП с 1914 года. Член Центральной Контрольной Комиссии РКП(б) — ВКП(б) с 1924 по 1934 годы.

Биография 
Родился в слободе Тростянка Область Войска Донского (ныне Волгоградская область) в семье учителя. В 1912 году окончил Усть-Медведицкое реальное училище, поступил на горный факультет Донского политехнического института. В 1914 году вступает в РСДРП, занимается пропагандистской деятельностью. Во время Октябрьской революции избирается председателем революционного комитета Новочеркасска. В годы Гражданской войны руководит подпольщиками города. Участвует в работе I съезда Советов Дона, где его избирают членом ЦИК Донской республики. После переводится в Хопёрский округ, где в качестве комиссара формирует казачьи революционные дивизии на Южном фронте гражданской войны.

После окончательного установления Советской власти, направляется в Ростов-на-Дону в качестве секретаря Донского комитета партии, занимается восстановлением сельского хозяйства. Затем его направляют на Дальний Восток, однако вскоре вспомнив о его геологическом образовании в партии принимают решение о его переброске в Донбасс, где Ларин занимается восстановлением шахт и созданием рудуправлений. С 1922 по 1924 год учится в Коммунистической академии в Москве. в 1928 году назначается председателем в Северо-Кавказскую краевую контрольную комиссию. В ноябре 1932 года избирается председателем Северо-Кавказского крайисполкома, а с 1934 года в связи с изменением административного деления — председателем Азово-Черноморского исполкома. В 1935 году награждается орденом Ленина (№ 1819), с формулировкой — «за выдающиеся успехи в области сельского хозяйства и за перевыполнение государственных планов по сельскому хозяйству».

11 июня 1937 года В. Ф. Ларин был арестован как активный участник троцкистско-зиновьевской организации, расстрелян 19 декабря этого же года. Через 19 лет дополнительным расследованием было установлено, что дело по обвинению Ларина В. Ф. в тягчайших преступлениях сфальсифицировано, и расстрелян он был без решения судебных или несудебных органов, дело было прекращено с полной реабилитацией.

Память 
Именем Виталия Филипповича Ларина названа одна из улиц города Ростова-на-Дону.

Примечания

Ссылки 
 О Виталии Филипповиче Ларине // Сайт центральной библиотечной системы г. Ростова-на-Дону
 Статья о В. Ф. Ларине // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Виталий Ларин, председатель крайисполкома // Сайт «Ростовский словарь»
 

Революционеры России
Выпускники Усть-Медведицкого реального училища
Большевики
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Казнённые политики
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Депутаты Северо-Кавказского краевого совета